Corby steht für:
 eine Stadt in England, siehe Corby
 Corby (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Corby, ein britischer Verwaltungsbezirk

Personen:
 Ellen Corby (1911–1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Fernando José „Corby“ Corbató (1926–2019), US-amerikanischer Informatiker
 Matt Corby (* 1990), australischer Singer-Songwriter
 Mike Corby (* 1940), englischer Squash- und Hockeyspieler
 Poppy Corby-Tuech (* 1987), französisch-britische Schauspielerin und Musikerin
 Ralph Corbie (auch Corby; 1598–1644), irischer Jesuit
 Schapelle Corby (* 1977), australische Strafgefangene auf Bali

im NRHP gelistete Objekte:
 Corby Estate, in Rockville, Maryland, ID-Nr. 78003559
 Corby Farm Complex, in Honeoye Falls, New York, ID-Nr. 08000273
 Corby-Forsee Building, in St. Joseph, Missouri, ID-Nr. 80002317

Siehe auch:
 Corbi
 Corbie (Begriffsklärung)
 Korby
 Korbi